L’oxyde de zirconium peut désigner :

 généralement la zircone, ou dioxyde de zirconium ,
 parfois le monoxyde de zirconium ZrO, notamment en astronomie dans le milieu interstellaire et dans l'atmosphère de certains astres.

Homonymie